Водные червяги (Typhlonectidae) — семейство безногих земноводных, обитающих в Южной Америке. До 2011 года считалось подсемейством Caeciliidae.

Распространение и образ жизни 
Обитают в бассейнах южноамериканских рек Магдалена, Ориноко, Амазонка, а также в озере Маракайбо. Виды рода Chthonerpeton обитают на территории Ла-Плата. В отличие от большинства других червяг, ведут водный или полуводный образ жизни (что определило русское название семейства). Роют норы в почве неподалёку от водоёмов либо обитают на дне рек или озёр. Питаются водными беспозвоночными.

Описание 
Длина тела варьирует от 20 до 80 см. У преимущественно водных представителей оно несколько уплощено с боков, в задней части образует непарные плавники (спинной и брюшной). Поверхность разделена на первичные кольца, границы между которыми не усилены костными чешуями в толще кожи, поэтому лишь лёгкие и развила постоянные заглушки для внутренних ноздрей, вероятно, в связи с обитанием в хорошо аэрируемых водоёмах.

Размножение и развитие 
Живородящие земноводные: оплодотворённые яйца, а затем и личинки развиваются в матке матери. После израсходования запаса желтка они переключаются на питание специализированными выделениями и клетками эпителия матки, также отмечена адельфофагия в форме поедания яиц и других личинок. На поздних стадиях развития единственная пара исходно пузыревидных жабр преобразуется в большие пластины, которые полностью укрывают личинку подобно кокону; они обеспечивают газообмен и формируют напоминающее плаценту взаимодействие с эпителием матки.

Классификация 
На май 2020 года в семейство включают 14 видов, разделяемых на 5 родов:

Примечания

Литература 
 
 
 

Безногие земноводные
Семейства земноводных